Lincoln Village – CDP della California
Lincoln Village – CDP dell'Ohio